Тетяна Парфільєва (нар. 16 серпня 1994 року) — українська інфлюенсерка, блогерка, підприємниця, дизайнерка та засновниця бренду CHER'17, власниця мережі магазинів CHER'17.

Біографія 
Народилась 16 серпня 1994 році у смт Довбиш Житомирської області.  Навчалась у місті Житомир у фізико-математичному ліцеї № 25.

Після закінчення ліцею у 2011 році, навчалася в КНУ ім. Т. Г. Шевченка на економічному факультеті за фахом «економіка підприємства». Закінчивши виш у 2017 році, здобула ступінь магістра економіки.

У період навчання активно вела свій блог в інстаграм та почала підприємницьку діяльність з маленького шоуруму одягу в Києві.

У 2017 році заснувала бренд Cherry Land, який у 2020 році був перейменований у CHER'17. Станом на січень 2022 року у бренду CHER'17 є 7 офлайн магазинів у місті Київ, Харків, Дніпро та Житомира також міжнародний онлайн магазин cher17.com.

У 2020 році знялась у фільмі «Останній найманець» з Жан-Клодом ван Дамом.

В 2021 знялась у кліпі Насті Каменських «Девочки рулят».

Під час повномасштабного російського вторгнення на територію України, Тетяна Парфільєва долучилася до волонтерства, її бренд CHER'17 почав відшивати балаклави, флісові худі та термобілизну для українських військових.

Блогерська діяльність 
Тетяна веде особистий блог в інстаграм з 2011 року, а також канал на YouTube.

Станом на 2022 рік має 1,6 млн підписників у мережі інстаграм, де вона розповідає про свій стиль життя, підприємницьку діяльність.

У 2019 році була визнана «блогером року» у церемонії нагородження «Найуспішніша жінка року».

У 2019 році була амбасадором бренду Schwarzkopf Got2b.

У 2021 році стала «Блогером року» у головній номінації рейтингу.

У 2021 році брала участь у проєкті «без ілюзій» при підтримці ООН проти насилля у стосунках.

Сімейне життя 
З 2010 року у стосунках зі своїм чоловіком Іваном Кришталем, який нині є співвласниками бренду CHER'17. Пара офіційно зареєструвавши шлюб у 2019 році.

Посилання 
Тетяна Парфільєва на YouTube

Тетяна Парфільєва в Instagram

Тетяна Парфільєва в TikTok

Примітки 

Народились 1994